Константиновка () е град в източна Украйна, Донецка област. Населението към 1 януари 2021 г. е 78 179 души.

История 

Основан е през 1870 г., получава статут на град през 1932 г.

Население

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г. (над 30 души):

Източници 

Градове в Донецка област